Эстенсен () — норвежская фамилия. Известные носители:

 Эстенсен, Симен (род. 1984) — норвежский лыжник.
 Эстенсен, Эстен (1878—1939) — норвежский стрелок.